Baai van Mobile, een baai van de Amerikaanse staat Alabama
 Mobile Bay (Canada), een baai van het Canadese eiland Newfoundland